Tiefendobl ist der Ortsname von

 Tiefendobl (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Tiefendobl (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern